Il singolare del torneo di tennis Banka Koper Slovenia Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Tatiana Golovin che ha battuto in finale Katarina Srebotnik 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tatiana Golovin (campionessa)
 Sybille Bammer (quarti di finale)
 Assente
 Katarina Srebotnik (finale)

 Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Émilie Loit (quarti di finale)
 Gisela Dulko (semifinali)
 Vera Duševina (semifinali)
 Meilen Tu (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Banka Koper Slovenia Open 2007